A Szinyei vagy Szinnyei régi magyar családnév, amely a származási helyre utalhat: Szinye (Szlovákia, korábban Sáros vármegye), Petőszinye (Szlovákia, korábban Abaúj-Torna vármegye).

Híres Szinyei nevű személyek
Szinyei
 Szinyei Endre (1837–1909) református főgimnáziumi tanár
 Szinyei Gerzson (1836–1919) királyi tanácsos, tanár, főkönyvtárnok
 Szinyei Viktor (1983) grafikus, festőművész
 Szinyei Merse Pál (1845–1920) festőművész

Szinnyei
 Szinnyei Ferenc (1875–1947) bölcseleti doktor, irodalomtörténész, egyetemi magántanár
 Szinnyei  József (1830–1913) bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész
 Szinnyei József, ifj. (1857–1943) nyelvész, egyetemi tanár
 Szinnyei József (1881–1943) orvosdoktor, budapesti gyakorló orvos, belgyógyász
 Szinnyei Júlia (1914–1986) magyar író
 Szinnyei Otmár (1859–1904) a budapesti Első Hazai Takarékpénztár-egyesület titkára

Források

Magyar családnevek